In Another Land è un singolo del bassista inglese Bill Wyman con la partecipazione del gruppo musicale  The Rolling Stones, pubblicato nel 1967 dalla London Records solo nel Nord America quale primo estratto dall'album Their Satanic Majesties Request.

Tracce 
Lato A
In Another Land - 2:48 (Wyman)
Lato B
The Lantern - 4:24 (Jagger, Richards)

Collegamenti esterni
Testo del brano  dal sito metrolyrics.com